John Williams (1932-), compositor estadounidense de música de cine;
 John Williams Wilson (1798-1857), Juan Guillermos o Juan Williams, marino irlandés al servicio de la Armada de Chile;
 John Williams (1903-1983), actor británico de cine y televisión;
 John Williams (1922-1994), escritor estadounidense;
 John Williams (1940-1978), piloto de motociclismo británico;
 John Williams (1941-), guitarrista australiano, discípulo de Andrés Segovia;
 John "Hot Rod" Williams (1962-2015), baloncestista estadounidense;
 John Williams (1966-), baloncestista estadounidense.
 John Williams, obispo de York en Inglaterra en el .
 Sir John Williams (1840-1926), médico, coleccionista y bibliófilo galés.
 John Williams, cardiólogo neozelandés.